Ерманос Мартинез има више значења:

 Ерманос Мартинез (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ерманос Мартинез (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ерманос Мартинез (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику